Сабанаево — название населённых пунктов в России:

 Сабанаево — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Сабанаево — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.